

Toponyme

France 
 Landal, lieu-dit à Broualan, en Ille-et-Vilaine, région de Bretagne
Voir aussi : Château de Landal, à Broualan

Portugal 
 Landal, District de Leiria

Viticulture 
 Le landal est un cépage noir d'origine portugaise (freguesa de Landal)

Homonymie de toponyme